Ламинит (болезнь)  — воспаление копыт у лошадей.
 Ламинит, Анна — немецкая монахиня-мошенница, прославившаяся своими аферами.